Пине́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Пине () — французская коммуна в департаменте Об.
 Пине — французская коммуна в департаменте Эро.

Фамилия 
 Пине, Антуан (1891—1994) — французский политик и государственный деятель.
 Пине, Отто (1928—2014) — американский художник немецкого происхождения.